E05 oder E 05 steht für:
 DR-Baureihe E 05, elektrische Versuchslokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft 
 Hyperthyreose, Schilddrüsenüberfunktion nach dem ICD-10-Code
 Europastraße 5 (E 5) bzw. Europastraße 05 (E 05)

E05